Rocky Point (Montana) ;
 Rocky Point (New York) ;
 Rocky Point (Oklahoma) ;

Homonymie de localités aux États-Unis